Steidele ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Steidele (* 1968), deutsche Autorin
 Gerhard Steidele (* 1943), deutscher Judoka
 Raphael Johann Steidele (1737–1823), österreichischer Arzt und Fachschriftsteller